В Москве по данным на конец 2017 года насчитывается 854 общеобразовательных школ (704 государственных и 150 частных). Численность учащихся составляет 969,2 тыс. чел.

На Портале открытых данных правительства Москвы на конец 2021 года содержится информация о 718 учреждениях.

На данной странице представлен упорядоченный список школ Москвы по их порядковому номеру.

Классификация 
 Школы — Школы Москвы
 Школы средние общеобразовательные
 Школы специальные
 Школы вечерние
 Школы многопрофильные образовательные комплексы
 Центры образования
 Лицеи — Лицеи Москвы

Сокращения 
 АНО — автономная некоммерческая организация
 ГОУ — государственное образовательное учреждение
 ГАОУ — государственное автономное общеобразовательное учреждение
 ГБОУ — государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
 ГКОУ — государственное казенное общеобразовательное учреждение
 НОУ — негосударственное образовательное учреждение
 СОУ — среднее образовательное учреждение
 СОШ — средняя общеобразовательная школа
 СКОШ — специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
 СКОШИ — специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
 СШ — средняя школа
 УВК — учебно-воспитательный комплекс
 ЦО — центр образования
 ЧШ — частная школа
 ЧОУ — частное образовательное учреждение
 ВСШ — вечерняя (сменная) школа
 ВСОШ — вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
 ПТУ — профессиональное техническое училище

Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения 
Школы Москвы перечислены по алфавиту в категории — Школы Москвы

Без нумерации 
 Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича — ул. 8 марта, д. 17
 Курчатовская школа — ул. Маршала Конева, д. 10
 Лицей «Вторая школа» — ул. Фотиевой, д. 18
 Московская международная школа — ул. 3-я Владимирская улица, д. 5
 Образовательный центр «Протон» — Филёвский бульвар, д. 3, корп. 2
 Романовская школа — Большой Кондратьевский переулок, д. 3
 Школа «Бескудниково» — Бескудниковский бульвар, д. 50а
 Школа в Капотне — 5-й квартал Капотня, д. 29
 Школа имени Артёма Боровика — ул. Братиславская, д. 4
 Школа имени В. В. Маяковского — ул. 1-я Дубровская, д. 16
 Школа имени Ф. М. Достоевского — ул. Краснодонская, д. 2, корп. 4
 Школа им. Н. М. Карамзина — Проезд Карамзина, д. 13, корп. 2
 Школа «Интеграл» — ул. Кастанаевская, д. 10
 Школа «Интеллектуал» — ул. Кременчугская, д. 11, стр. 4
 Школа «Кузьминки» — Есенинский бульвар, д. 14, корп. 2
 Школа Марьина Роща имени В. Ф. Орлова — ул. Двинцев, д. 10
 Школа «Марьино» имени маршала авиации А. Е. Голованова — Батайский проезд, д. 21
 Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево» — ул. Конёнкова, д. 8а
 Школа на проспекте Вернадского — проспект Вернадского, д.127 корп. 2
 Школа на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова — Таможенный проезд, д. 4
 Школа на Яузе — Кондрашёвский тупик, д. 3а
 Школа Перспектива — ул. Синявинская, д. 11а
 Школа «Покровский квартал» — Большой Казённый переулок, д. 9
 Школа «Свиблово» — ул. Седова, д. 4, корп. 1
 Школа «Содружество» — ул. Красноказарменная, д. 11
 Школа «Спектр» — ул. Гурьянова, д. 33
 Школа «Тропарёво» — ул. Академика Анохина, д. 48
 Школа «Глория» — ул. Белозерская, д. 12

1—99 
 Школа № 1 — ул. Михалковская, д. 15а
 Школа № 7 — ул. Крупской, д. 17
 Школа № 14 — ул. Академика Анохина, д. 32
 Школа № 15 — ул. Херсонская, д. 27а
 Школа № 17 — ул. Введенского, д. 28
 Школа № 30 — ул. Олений Вал, д. 22
 Школа № 31 — ул. Молдагуловой, д. 6
 Школа № 32 — ул. Адмирала Лазарева, д. 53
 Школа № 37 — ул. Столетова, д. 3
 Школа № 38 — Мичуринский проспект, д. 42
 Школа № 41 имени Григория Алексеевича Тарана — ул. Большая Внуковская, д. 4
 Школа № 45 имени Л. И. Мильграма — ул. Гримау, д. 8
 Школа № 46 — ул. Обручева, д. 28а
 Школа № 49 — ул. Генерала Антонова, д. 5а
 Школа № 51 — Ленинский проспект, д. 125, корпус. 4
 Школа № 56 имени академика В. А. Легасова — Кутузовский проспект, д. 22
 Пятьдесят седьмая школа — Малый Знаменский переулок, д. 7/10, стр. 5
 Школа № 58 — ул. Твардовского, д. 12
 Школа № 59 имени Н.В. Гоголя ( до революции классическая гимназия имени Ивана и Александры Медведниковых), Присоединена к Гимназии 1529 им. А. С. Грибоедова - Староконюшенный пер. 18-20.
 Школа № 64 — ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, стр. 2
 Школа № 67 — Кутузовский проезд, д. 10
 Школа № 69 имени Б. Ш. Окуджавы — ул. Кулакова, д. 2, корп. 2
 Школа № 86 имени М. Е. Катукова — ул. Маршала Катукова, д. 12, корп. 3
 Открытая (сменная) школа № 88 — Средняя Калитниковская улица, д. 9-11, стр. 1
 Школа № 89 имени А. П. Маресьева — ул. Кулакова, д. 12, корп. 2
 Школа № 90 имени Героя Советского Союза Е. Г. Ларикова — 4-й Новоподмосковный переулок, д. 2а
 Школа № 91 — ул. Поварская, д. 14
 Школа № 97 — ул. Кременчугская, д. 46

100—199 
 Школа № 109 — ул. Академика Бакулева, д. 20
 Школа № 113 — ул. Профсоюзная, д. 118б
 Школа № 117 — ул. Академика Пилюгина, д. 18, корп. 1
 Школа № 118 — ул. Строителей, д. 15
 Школа № 121 — ул. Гарибальди, д. 28 корп. 3
 Школа № 123 — Хлыновский тупик, д. З, стр. 5
 Школа № 138 — ул. Генерала Глаголева, д. 10, корп. 2
 Школа № 141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге — ул. Зорге, д. 4
 Школа № 149 — ул. Врубеля, д. 6
 Школа № 152 — ул. 1-я Аэропортовская, д. 1
 Школа № 158 — Валдайский проезд, д. 14
 Школа № 166 — Алтуфьевское шоссе, д. 97, корп. 3
 Школа № 167 имени Маршала Л. А. Говорова — Ленинградское шоссе, д. 94а
 Школа № 170 имени А. П. Чехова — ул. Профсоюзная, д. 96б
 Школа № 171 — ул. 2-я Фрунзенская, д. 7а
 Школа № 179 — ул. Большая Дмитровка, д. 5/6, стр. 7
 Школа № 183 — ул. Дубнинская, д. 59
 Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В. С. Гризодубовой — ул. Михалковская, д. 3
 Школа № 192 — Ленинский проспект (Москва), д. 34а
 Школа № 199 — ул. Дмитрия Ульянова, д. 15, корп. 1

200—299 
 Школа № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских (ГБОУ) — 125130, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 3, стр. 1
 Школа № 203 имени Героев-североморцев — см. школа № 1029
 Школа № 204 имени А. М. Горького — 127055, ул. Тихвинская, д. 39, стр.2
 Школа № 205 им. Е. К. Лютикова (гимназия) — 125080, ул. 8 Марта, д. 4
 Школа № 207 — 125206, Астрадамский пр., д. 5
 Школа № 208 — 127474, Бескудниковский переулок, д. 4а
 Школа № 211 — 103287, ул. Писцовая, д. 14а
 Школа № 212 им. космонавта В. Н. Волкова — 125183, 4-й Ново-Михайловский пр., д. 9а ныне Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1576»
 Школа № 213 — 125299, ул. Космонавта Волкова, д. 23
 Школа № 214 — 127572, ул. Новгородская, д. 21
 Школа № 215 — 125239, 3-й Михалковский пер., д. 16
 Школа № 216
 Школа № 218 (ГБОУ, ЦО) — 127434, Дмитровское ш., д. 5а
 Школа № 219 — 127572, ул. Новгородская, д. 24, к. 1
 Школа № 220 — 125124, ул. Марины Расковой, д. 14/16(присоединена к гимназии № 1570).
 Школа № 221 — 125083, ул. Верхняя Масловка, д. 26
 Школа № 222 — 127591, ул. Восьмисотлетия Москвы, д. 7а
 Школа № 223 — русско-грузинская школа
 Школа № 224 — 125212, Ленинградское ш., д. 54
 Школа № 225 — 125130, ул. Клары Цеткин, д. 27
 Школа № 226 — 103287, Петровско-Разумовский пр., д. 27
 Школа № 227 — 125319, ул. 8 Марта, д. 17
 Школа № 229 — 124575, Зеленоград, ул. 2-й Пятилетки, д. 18-а (присоединена к ГБОУ Школа № 1912 в 2013 году)
 Школа № 230 — 127322, ул. Милашенкова, д. 9 б (ГБОУ г. Москвы СОШ № 230 им. С. В. Милашенкова)
 Школа № 231 — 127474, ул. Дубнинская, д. 23
 Школа № 232 — 103051, ул. Трубная, д. 36
 Школа № 233 — 129642, ул. Сухонская, д. 3
 Школа № 234 — 129282, ул. Тихомирова, д. 10
 Школа № 235 — 129110, ул. Щепкина, д. 68
 Школа № 236 — 127412, ул. Клязьминская, д. 8а
 Школа № 238 (в настоящее время ГОУ ЦО № 1454) — 125422, ул. Тимирязевская, д. 14а
 Школа № 239 — 121353, ул. Вяземская, д. 7
 Школа № 240 — 127490, ул. Мусоргского, д. 11в
 Школа № 241 — 127349, Алтуфьевское ш., д. 94
 Школа № 244 — 127486, Бескудниковский бульвар, д. 53
 Школа № 245 — 127560, ул. Конёнкова, д. 10а
 Школа № 246 — 129343, ул. Амундсена, д. 11 к. З
 Школа № 247 — 127427, ул. Ботаническая, д. 9а
 Школа № 249 — 127349, Шенкурский пр., д. 8 в
 Школа № 250 — 127254, ул. Гончарова, д. 15 б
 Школа № 251 — 127412, ул. Базовская, д. 20а
 Школа № 252 — 127254, ул. Добролюбова, д. 14
 Школа № 254 (ГОУ, СОШ)
 Школа № 255 — 127549, ул. Мурановская, д. 8 б
 Школа № 256 — 117454, ул. Лобачевского, д. 66 (присоединена к ГБОУ СОШ № 324 в сентябре 2012 года)
 Школа № 257 — (реорганизована в ГОУ ЦО № 1488 в 2007 году) 117415, Ленинский пр-т, д. 132 (присоединена к ГБОУ СОШ № 323 в сентябре 2013 года)
 Школа № 258 — 127490, Северный б-р, д. 4а
 Школа № 260 — 121359, ул. Партизанская, д. 45
 Школа № 263 — 127273, ул. Отрадная, д. 11 б
 Школа № 264 — 129273, ул. Олонецкая, д. 13
 Школа № 265 — 127562, Алтуфьевское ш., д. 24а
 Школа № 266 — 127576, ул. Череповецкая, д. 10а
 Школа № 267 — 127566, ул. Бестужевых, д. 23
 Школа № 268 — 129090, ул. Щепкина, д. 24а
 Школа № 269 — 129128, ул. Ростокинская, д. 7
 Школа № 270 — 129164, ул. Маломосковская, д. 7
 Школа № 271 — 129075, ул. Цандера, д. 3
 Школа № 272 — 127474, ул. Дубнинская, д. 41
 Школа № 274 — 129282, ул. Тихомирова, д. 6
 Школа № 276 — Шокальского пр., д. 63а
 Школа № 277 — 129301, ул. Космонавтов, д. 5
 Школа № 278 — 127106, ул. Гостиничная, д. 8 к. 1
 Школа № 279 им. А. Т. Твардовского — 129366, пр-т Мира, д. 128
 Школа № 280 — 129075, ул.3-я Новоостанкинская, д. 18/28
 Школа № 281 — 129314, ул. Радужная, д. 7
 Школа № 282 (Пушкинский лицей № 1500, СП-3) — 107078, Скорняжный пер, д. 3
 Школа № 283 — 129224, ул. Широкая, д. 21а
 Школа № 285 — 129081, Ясный пр., д. 24а
 Школа № 286 — 127562, Алтуфьевское ш., д. 12в
 Школа № 287 — 129085, ул. Годовикова, д. 16а
 Школа № 288 — 129346, ул. Коминтерна, д. 52
 Школа № 289 — 129081, Ясный пр., д. 10а
 Школа № 290 — 129224, ул. Грекова, д. 11 б
 Школа № 291 — 127521, ул. Шереметьевская, д. 29
 Школа № 292 — 129041, ул. М. Переяславская, д. 6/8
 Школа № 293 — 129301, ул. Касаткина, д. 1а
 Школа № 294 — 129323, ул. Седова, д. 12
 Школа № 295 — 129041, Скрябинский пер., д. 12/14
 Школа № 296 — 127276, ул. Б. Марфинская, д. 7
 Школа № 297 — 129323, 1-й Ботанический пр., д. 8а
 Школа № 298 — 129281, ул. Изумрудная, д. 13 к. 3
 Школа № 299 (ГОУ, СОШ) — 129327, СВАО, ул. Ленская, 24

300—399 
 Школа № 305 — Путевой проезд, д. 10а
 Школа № 315 — ул. Русаковская, д. 10, строение 1
 Школа № 319 — ул. Амурская, д. 6
 Школа № 324 «Жар-птица» — ул. Лобачевского, д. 54
 Школа № 329 имени Героя Советского Союза А. С. Хлобыстова — 4-й Вешняковский проезд, д. 1, корпус 2
 Школа № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева — посёлок Воскресенское, дом 37а
 Школа № 345 имени А. С. Пушкина — Елоховский проезд, д. 1, строение 5
 Школа № 351 — 105077, 13-я Парковая ул., д. 18 А
 Школа-лаборатория № 351 — 105077, ул.13-я Парковая, д. 18а
 Школа № 352 — 129128, ул. Малахитовая, д. 15а
 Школа № 353 им. А. С. Пушкина — 105005, ул. Бауманская, д. 40 (присоединена к ГБОУ Школа № 345 им. А. С. Пушкина)
 Школа № 354 им. Д. М. Карбышева — 107005, Лефортовский пер., д. 8/10
 Школа № 355 — 109507, Ферганский пр., д. 5, к. 2
 Школа № 356 — 105484, Сиреневый б-р, д. 55
 Школа № 357 — 105523, Щёлковское ш., д. 82-б
 Школа № 359 — 101000, Армянский пер., д. 3-5, стр. 9
 Школа № 360 — 105523, ул. 15-я Парковая, д. 46-а
 Школа № 362 — 107150, ул. Ивантеевская, д. 32а
 Школа-лаборатория МКО № 363 — 107258, Алымов пер., д. 15
 Школа № 364 — 107113, ул. Старослободская, д. 8/6
 Школа № 365 — 107150, Подбельского 5-й пр., д. 2
 Школа № 368 «Лосиный остров» — 107065, ул. Уссурийская, д. 12
 Школа № 369 — 107014, ул. Гастелло, д. 3
 Школа № 371 — 109172, Краснохолмская наб., д. 1/15
 Школа № 373 — 107143, Открытое ш., д. 25; в настоящее время лицей № 1795 «Лосиноостровский»
 Школа № 374 — 107564, ул. Миллионная, д. 5/7
 Школа № 375 — 107497, Щёлковское ш., д. 79а; присоединена путём реорганизации к ГБОУ СОШ № 1352
 Школа № 376 — 107392, ул. Халтуринская, д. 16
 Школа № 377 — 105568, ул. Магнитогорская, д. 15
 Школа № 378 — 107076, ул. Стромынка, д. 17
 Школа № 380 — 107076, ул. Бухвостова 2-я, д. 6
 Школа № 381 — 105425, ул. 7-я Парковая, д. 33, к. 5
 Школа № 382 — 107564, ул. Андреево-Забелинская, д. 28
 Школа № 383 — 121353, ул. Беловежская, д. 67
 Школа № 384 — 121353, ул. Беловежская, д. 67а
 Школа № 386 — 107150, ул. Бойцовая, д. 6 к. 8а
 Школа № 388 — школа надомного обучения
 Школа № 389 — 121351, ул. Партизанская, д. 39
 Школа № 390 им. генерала П. И. Батова — с углублённым изучением экологии — 107758, Маршала Рокоссовского б-р, д. 34
 Школа № 391 — 121471, ул. Гжатская, д. 6
 Школа № 392 — 107392, ул. Знаменская, д. 16/18
 Школа № 393 — 109559, ул. Краснодарская, д. 45/11
 Школа № 395 — 109377, ул. 12-я Новокузьминская, д. 6
 Школа № 396 — 109544, ул. Новорогожская, д. 18
 Школа № 398 — 109542, ул. Хлобыстова, д. 14, к. З
 Школа № 399 — 105425, ул. 5-я Парковая, д. 49

400—499 
 Школа № 400 — Шоссе Энтузиастов, д. 100а
 Школа № 402 имени Алии Молдагуловой — ул. Косинская, д. 10
 Школа № 423 — Федеративный проспект, д. 1а
 Школа № 429 «Соколиная гора» — проспект Будённого, д. 15а
 Школа № 438 — Борисовский проезд, д. 40, корп. 3
 Школа № 439 «Интеллект» — ул. Басовская, д. 7
 Школа № 444 — ул. Нижняя Первомайская, д. 14
 Школа № 446 — Нижний Журавлёв переулок, д. 7
 Школа № 448 — пос. Акулово, д. 43а
 Школа № 451 — 111024, ш. Энтузиастов, д. 12
 Школа № 453 — 109202, Перовское ш., д. 8
 Школа № 456 — 109456, 1-й Вешняковский пр., д. 6/10
 Школа № 457 — 109544, ул. Библиотечная, д. 29
 Школа № 458 — 109263, ул. Текстильщиков 7-я, д. 9, стр. 1
 Школа № 459 — 109052, ул. Смирновская, д. 1а
 Школа № 460 — 109559, ул. Белореченская, д. 11
 Школа № 461 — 109443, ул. Зеленодольская, д. 41, корп. 3
 Школа № 462 — 115088, ул. Машиностроения 1-я, д. 3/5
 Школа № 463 — 115470, ул. Судостроительная, д. 10, к. 1
 Школа № 464 — 109316, ул. Талалихина, д. 20
 Школа № 465 — 109147, Б. Факельный пер., д. 23а
 Школа № 466 — 109462, ул. Юных Ленинцев, д. 40, к. 4
 Школа № 467 — 109044, ул. 2-я Дубровская, д. 3
 Школа № 468 — 109457, ул. Фёдора Полетаева, д. 2 к. 8
 Школа № 469 — 109044, ул. Симоновский Вал, д. 3
 Школа № 470 им. Нади Рушевой — 115304, ул. Ереванская, д. 20 к. 2
 Школа № 471 — 109029, ул. Б. Калитниковская, д. 42/5
 Школа № 472 — 109147, Брошевский пер., д. 21
 Школа № 473 — 109429, Капотня, 2-й квартал, д. 19
 Школа № 475 (ГОУ, СОШ)
 Школа № 476 — 109559, Тихорецкий б-р, д. 10
 Школа № 478 — 109125, ул. Саратовская, д. 16а
 Школа № 480 им. В. В. Талалихина — 109029, ул. Ср. Калитниковская, д. 22, стр. 1
 Школа № 481 им. Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна — 109052, ул. Нижегородская, д. 67
 Школа № 482 — 109390, ул. Текстильщиков 1-я, д. 5/8
 Школа № 484 — 109129, ул. Текстильщиков 11-я, д. 6
 Школа № 485 — 109193, Кожуховский 3-й пр., д. 3а
 Школа № 486 — 109004, Товарищеский пер., д. 3
 Школа № 487 — 109382, ул. Верхние Поля, д. 15/2
 Школа № 488, с углублённым изучением предметов эстетического цикла — 109125, Волжский б-р, д. 16, к. 2
 Школа № 489 — 109518, Волжский б-р, д. 6, к. 3
 Школа № 490 — 109193, ул. Петра Романова, д. 16, к. 2
 Школа № 491 — 109439, Москва, ул. Юных Ленинцев («Кузьминки»)*В настоящее время школа находится в «Марьино».
 Школа № 491 «Марьино» (ЦО) — 109651, Новочеркасский бул., д. 17-19
 Школа № 492 — 115407, ул. Затонная, д. 7, к. 3
 Школа № 493 — 109235, 1-й Курьяновский пр., д. 14
 Школа № 494 — 109280, ул. Автозаводская, д. 15/2
 Школа № 495 — 109652, ул. Подольская, д. 15
 Школа № 496 — 115142, Коломенская наб., д. 8
 Школа № 497 — 109240, 1-й Котельнический пер., д. 5
 Школа № 498
 Школа № 499 — 109651, Батайский пр., д. 23

500—599 
 Школа № 504 — Варшавское шоссе, д. 67
 Школа № 507 — ул. Садовники, д. 13
 Школа № 508 — ул. Элеваторная, д. 4, корп. 2
 Школа № 514 — Коломенская набережная, д. 16
 Школа № 518 — Садовническая набережная, д. 37, стр. 1
 Школа Спектр — ул. Гурьянова , д. 71
 Школа № 534 — Ореховый проезд, д. 17, корп. 2
 Школа № 536 — ул. Азовская, д. 41
 Школа № 538 имени С. В. Гришина — ул. Каховка, д. 19, корп. 2
 Школа № 544 — Каширское шоссе, д. 116, корп. 3
 Школа № 547 — ул. Малая Тульская, д. 15
 Школа № 548 «Царицыно» — ул. Домодедовская, д. 35, корп. 2
 Школа № 554 — ул. Перекопская, д. 7, корп. 3
 Школа № 556 — ул. Днепропетровская, д. 33а
 Школа № 567 — Черноморский бульвар, д. 8
 Специальная (коррекционная) школа № 571 — ул. Большая Очаковская, д. 25
 Школа № 572 — Тихорецкий бульвар, д. 8а
 Школа № 587 — Можайское шоссе, д. 18, корп. 2
 Школа № 597 «Новое поколение» — ул. Петрозаводская, д. 19а

600—699 
 Школа № 609 — Зеленоград, корп. 314
 Школа № 618 — Зеленоград, корп. 429а
 Школа № 625 — ул. Шверника, д. 17, корп. 2
 Школа № 626 имени Н. И. Сац — Севастопольский проспект, д. 43а
 Школа № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко — ул. Дубининская, д. 42
 Школа № 629 — Варшавское шоссе, д. 156б
 Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г. П. Кравченко — Варшавское шоссе, д. 12
 Школа № 641 имени Сергея Есенина — Волгоградский проспект, д. 66, корп. 4
 Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А. Г. Карлова — ул. Флотская, д. 11
 Школа № 654 имени А. Д. Фридмана — ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 2
 Школа № 656 имени А. С. Макаренко — Бескудниковский бульвар, д. 29
 Школа № 657 — ул. Подольских Курсантов, д. 16а
 Школа № 664 — ул. Главная, д. 13
 Школа № 667 имени Героя Советского Союза К. Я. Самсонова — Востряковский проезд, д. 13а
 Школа № 687 — 1-я улица Текстильщиков, д. 16

700—799 
 Школа № 705 — СЗАО — ул. Кулакова, д. 25, корп. 2
 Школа № 709 — ул. 7-я Северная линия, д. 13
 Школа № 710 им. Народного учителя СССР В. К. Жудова — ул. Студенческая ул., д. 29
 Школа № 712 — Кутузовский проспект, д. 80
 Школа № 717 — ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 4а
 Школа № 718 — Зеленоград, корп. 1214
 Школа № 719 — Зеленоград, корп. 921а
 Школа № 727 — 3-й Лихачёвский переулок, д. 2а
 Школа самоопределения № 734 имени А. Н. Тубельского — Сиреневый бульвар, д. 58а
 Школа № 760 имени А. П. Маресьева — ул. Лосевская, д. 9
 Школа № 763 — ул. Стартовая, д. 27, корп.3
 Школа № 771 — ул. Софьи Ковалевской, д. 8а
 Школа № 773 «Печатники» — ул. Полбина, д. 18
 Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова — ул. Маёвок, д. 4

800—899 
 Школа № 806 — ул. Полоцкая, д. 21
 Школа № 809 — Можайское шоссе, д. 50
 Школа № 810 — ул. Красный Казанец, д. 3а
 Школа № 814 — ул. Веерная, д. 5 корп. 3
 Школа № 825 — ул. Окская, д. 16, корп. 3
 Школа № 827 — ул. Туристская, д. 19, корп. 5
 Школа № 830 — ул. Большая Набережная, д. 23
 Школа № 842 — город Зеленоград, корп. 142
 Школа № 843 — ул. Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, д. 23
 Школа № 851 — ул. Кировоградская, д. 8г
 Школа № 853 — город Зеленоград, корп. 913а
 Школа № 854 — город Зеленоград, корп. 603а
 Школа № 856 — Сумской проезд, д. 12, корп. 6
 Школа № 867 — ул. Борисовские Пруды, дом 20, корп. 3
 Школа № 868 — ул. Севанская, д. 13, корп. 2
 Специальная (коррекционная) школа № 869 — ул. Бехтерева, д. 51
 Школа № 870 — ул. Весёлая, д. 12
 Школа № 875 — пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5
 Школа № 878 — Шипиловский проезд, д. 37, корп. 2
 Школа № 879 — ул. Красного Маяка, д. 3г
 Школа № 880 — ул. Чертановская, д. 44а
 Школа № 883 — ул. Планерная, д. 5, корп. 2
 Школа № 887 — ул. Молдавская, д. 6, корп. 2
 Школа № 892 — ул. Реутовская, д. 2а
 Школа № 896 — ул. Воронежская, д. 26, корп. 4

900—999 
 Школа № 902 «Диалог» — ул. Ряжская, д. 11
 Школа № 904 — Кавказский бульвар, д. 16, корп. 2
 Школа № 920 — ул. Перовская, д. 37
 Школа № 922 — ул. Молостовых, д. 6а
 Школа № 924 — ул. Газопровод, д. 5а
 Школа № 932 — ул. Чертановская, д. 62а
 Школа № 933 — ул. Медынская, д. 9а
 Школа № 935 — ул. Липецкая, д. 15 корп. 2
 Школа № 937 имени Героя Российской Федерации А. В. Перова — ул. Маршала Захарова, д. 25, корп. 2
 Школа № 939 — Борисовский проезд, д. 40, корп. 2
 Школа № 947 — ул. Лебедянская, д. 16
 Школа № 949 — ул. Воронежская, д. 46, корп. 3
 Школа № 950 — ул. Декабристов, д. 26а
 Школа № 953 — Шенкурский проезд, д. 15
 Школа № 956 — ул. Заповедная, д. 22
 Школа № 962 — ул. Санникова, д. 3, корп. 3
 Школа № 967 — ул. Сухонская, д. 13
 Школа № 978 — 1-й Нагатинский проезд, д. 16
 Школа № 979 — ул. Тамбовская, д. 10
 Школа № 982 имени маршала бронетанковых войск П. П. Полубоярова — ул. Кошкина, д. 13, корп. 2
 Специальная (коррекционная) школа № 991 — ул. Шипиловская, д. 59, корп. 2
 Школа № 996 — Борисовский проезд, д. 13
 Школа № 998 — ул. Борисовские пруды, д. 36, корп. 2

1000—1099 
 Школа № 1000 — ул. Наро-Фоминская, д. 1
 Школа № 1002 — пр-т Солнцевский, д. 12а
 Школа № 1015 — ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1
 Школа № 1018 — ул. Шолохова, д. 20
 Школа № 1021 — ул. Главная, д. 9а
 Школа № 1022 — ул. Муромская, д. 1а
 Школа № 1028 — аллея Жемчуговой, д. 7
 Школа № 1034 имени Героя Советского Союза В. В. Маркина — ул. Братеевская, д. 8, корп. 2
 Школа № 1055 — ул. Судостроительная, д. 31, корп. 2
 Школа № 1056 — ул. Штурвальная, д. 7, корп. 2
 Школа № 1065 — ул. Скобелевская, д. 28
 Школа № 1076 — ул. Новосибирская, д. 3а
 Школа № 1078 — ул. Алтайская, д. 10а
 Школа № 1080 — ул. Знаменская, д. 12/4
 Школа № 1095 — ул. Енисейская, д. 32, корп. 3

1100—1199 
 Школа № 1101 — ул. Академика Варги, д. 34
 Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации А. В. Соломатина — Литовский бульвар, д. 17, корп. 4
 Школа № 1104 — улица Академика Капицы, д. 12.
 Школа № 1106 имени Н. М. Карамзина — проезд Карамзина, д. 13.
 Школа № 1125 имени Я. Н. Федоренко — ул. Бусиновская Горка, д. 7, корп. 1
 Школа № 1130 — ул. Осенняя, д. 8, корп. 3
 Школа № 1133 — ул. Крылатские Холмы, д. 15, корп 1
 Школа № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского — Зеленоград, корп. 1609
 Школа № 1151 — Зеленоград, корп. 1469
 Школа № 1155 (СОШ) (СЗАО, ул. Таллинская, д. 16 корп.4)
 Школа № 1156 (СОШ)
 Школа № 1158 — 117648, мкр. Северное Чертаново, корп. 809
 Школа № 1159 (ГБОУ СОШ)
 Школа № 1161 (СОШ)
 Школа № 1162 (СОШ)
 Школа № 1163 (СОШ)
 Школа № 1164 (СОШ)
 Школа № 1165 (ГОУ, СОШ) — начальная
 Школа № 1166 (СОШ)
 Школа № 1167 (СОШ)
 Школа № 1168 (СОШ)
 Школа № 1169 (СОШ)
 Школа № 1171 (СОШ)
 Школа № 1173 (СОШ)
 Школа № 1174 (ГБОУ СОШ)117216, Москва, ул. Феодосийская, д. 11а, тел. 712-03-45
 Школа № 1176 (ГОУ СОШ) 117623, ул. Брусилова, д. 29, к. 1
 Школа № 1178 (СОШ)
 Школа № 1179 (СОШ)
 Школа № 1184 (СОШ)
 Школа № 1186 (СОШ) имени Мусы Джалиля
 Школа № 1188 (СОШ) — художественная
 Школа № 1190 — 123627, Пятницкое ш., д. 25, к. З
 Школа № 1191 — 123627, ул. Митинская, д. 48, к. 2
 Школа № 1192 — 123627, ул. Барышиха, д. 42, к. 2
 Школа № 1194 — 124683, Зеленоград, к. 1556
 Школа № 1195 (СОШ) ул. Дорогобужская, д. 13
 Школа № 1199 «Лига Школ» (ГОУ) — 1175746, Новоясеневский пр-т, д. 16, к. 2 (закрыта в 2015 году)

1200—1299 
 ГБОУ «Школа Новокосино» (бывшая Школа № 1200) — ул. Суздальская, д. 24б
 Школа № 1205 — ул. Архитектора Власова, д. 19а
 Школа № 1206 — Литовский бульвар, д. 3, корп. 3
 Школа № 1207 — ул. Домодедовская, д. 24, корп. 7
 Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М. С. Шумилова — ул. Зеленодольская, д. 33. корп. 3
 Школа № 1210 — ул. Гамалеи, д. 17 корп. 1
 Школа № 1212 Щукино — ул. Маршала Рыбалко, д. 14
 Школа № 1213 — 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 6а
 Школа № 1220 — ул. Аргуновская, д. 12, корп. 2, стр. 1
 Школа № 1222 имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна — ул. Нижегородская, д. 64
 Школа № 1223 — 125239, ул. Михалковская, д. 13А
 Школа № 1224 (начальные классы) — 127635, ул. Новая, д. 14
 Школа № 1224 (средние и старшие класы) — 127635, ул. Базовская, д. 20А
 Школа № 1225 с углублённым изучением ряда предметов — 105062, Лялин пер., д. 12
 Школа № 1226 — 111116, ул. Красноказарменная, д. 21
 Школа № 1227 — 109028, Б. Трёхсвятительский пер., д. 4
 Школа № 1228 — 111024, ул. Авиамоторная, д. 42
 Школа № 1229 — 109033, Верхний Золоторожский пер., д. 2
 Школа № 1230 — 121248, Кутузовский пр-т, д. 6 (присоединена к ГБОУ СОШ № 1232 в сентябре 2013 года)
 Школа № 1231 имени В. Д. Поленова (ГБОУ) — 119002, пер. Спасопесковский, д. 6, стр. 7
 Школа № 1232 — 121161, Кутузовский пр-т, д. 28
 Школа № 1233 — 119019, Б. Афанасьевский пер., д. 27
 Школа № 1234 — 121069, ул. Б. Молчановка, д. 26—28
 Школа № 1236 — 127254, ул. Яблочкова, д. 10
 Школа № 1237 — 127221, Шокальского пр., д. 11, к. 3
 Школа № 1238 — 119634, ул. Чоботовская, д. 19
 Школа № 1239 (ГОУ, ЦО) — с углублённым изучением английского языка — Вспольный пер., 6
 Школа № 1241 — 123002, Б. Трёхгорный пер., д. 3
 Школа № 1242 (СОШ) — с углублённым изучением иностранных языков — 117546, Востряковский пр., д. 3а (объединена со школой № 667 имени Героя Советского Союза К. Я. Самсонова в 2019/2020 году)
 Школа № 1244 — 123007, Хорошёвское ш., д. 3 (объединена с ГБОУ СОШ № 1288 в сентябре 2012 года)
 Школа № 1245 — 117534, ул. Кировоградская, д. 42В
 Школа № 1246 (ГОУ СОШ) — с углублённым изучением английского языка, 107143, Открытое ш., д. 29
 Школа № 1247 имени Юргиса Балтрушайтиса (русско-литовская) — 105005, Госпитальный пер., д. 3
 Школа № 1248 (ГБОУ) — 121352, ул. Давыдковская, д. 2, корп. 6
 Школа № 1249 — 125057, Чапаевский пер., д. 6
 Школа № 1250 — 125212, Ленинградское ш., д. 27
 Школа № 1251 — 125252, ул. С.Альенде, д. 9
 Школа № 1252 — 125080, ул. Дубосековская, д. 3
 Школа № 1253 — 119021, Зубовский б-р, д. 5
 Школа № 1254 — 107061, ул. Девятая Рота, д. 14а (присоединена к ГБОУ Лицей № 1502 при МЭИ)
 Школа № 1256 — с углублённым изучением английского языка, 109388, ул. Полбина, д. 38
 Школа № 1257 — 113093, ул. Павловская, д. 8А
 Школа № 1258 — с углублённым изучением немецкого языка, 115035, ул. Садовническая, д. 68
 Школа № 1259 (ГОУ, СОШ) — с углублённым изучением английского языка — 115054, 5-й Монетчиковский пер., 7
 Школа № 1260 — 119333, ул. Фотиевой, д. 14, к. 3
 Школа № 1262 им. Н. А. Островского (ГОУ, СОШ) — с углублённым изучением английского языка — 170409, ул. Житная, 6
 Школа № 1263 — 117071, Ленинский пр-т, д. 18А
 Школа № 1264 — 119313, Ленинский пр-т, д. 93Б
 Школа № 1265 — 117333, ул. Фотиевой, д. 14, к. 1
 Школа № 1266 — 117334, Ленинский пр-т, д. 43А
 Школа № 1268 — 105215, ул.11-я Парковая, д. 50
 Школа № 1269 — 111401, ул.3-я Владимирская, д. 26А (вошла в состав Московской международной школы)
 Школа № 1270 (ГОУ СОШ) — 109004, Товарищеский пер., д. 21
 Школа № 1271 — 115172, 5-й Котельнический пер., д. 8
 Школа № 1272 — 109280, Кожуховский 1-й пр., д. 17
 Школа № 1273 — с углублённым изучением английского языка — 117647, ул. Академика Капицы, д. 12
 Школа № 1274 им. Маяковского (ГОУ, СОШ) с углублённым изучением английского языка — ул. 1-я Дубровская, д. 16
 Школа № 1275 — 127473, ул. Достоевского, д. 25—27
 Школа № 1276 — 103051, Б. Каретный пер., д. 22 (в настоящее время ГОУ ЦО № 1479)
 Школа № 1277 — 127030 ул. Сущёвская, 32
 Школа № 1278 — 107031, ул. Петровка, 23/10, стр. 18 и 21
 Школа № 1279 — 113149, ул. Азовская, 2/2
 Школа № 1280 — 117218, ул. Кржижановского, д. 30
 Школа № 1282 — 107014, ул. Барболина, д. 1
 Школа № 1283 — 103045, ул. Садовая-Спасская, д. 8
 Школа № 1284 им. Наташи Ковшовой — 101000, Уланский пер., д. 8/10
 Школа № 1285 — 123362, ул. Свободы, д. 3, к. 1
 Школа № 1286 — 125481, ул. Героев Панфиловцев, д. 15
 Школа № 1287 — 125167, Аэропорта пр., д. 10
 Школа № 1288 им. Н. В. Троян — 125284, ул. Поликарпова, д. 3А
 Школа № 1289 — 125167, ул. Планетная, д. 23 (присоединена к ГБОУ Лицей № 1575)
 Школа № 1290 — 105077, ул. Первомайская, д. 59
 Школа № 1291 — ул. Учинская, 18 с углублённым изучением английского языка
 Школа № 1294 — 107258, ул. Глебовская, д. 10А
 Школа № 1296 (ГБОУ,ЦО) — 127237, Керамический пр., д. 55, к. 3
 Школа № 1297 — 129041, Глинистый пер., д. 7
 Школа № 1299 — 127055, ул. Новослободская, д. 57

1300—1399 
 Школа № 1302 — ул. Исаковского, д. 29, корп. 1
 Школа № 1310 — ул. Перовская, д. 44а
 Школа № 1311 — Ленинский, д. 97, корп. 1
 Школа № 1315 — Конаковский проезд, д. 5
 Школа № 1317 — ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 5
 Школа № 1321 «Ковчег» — ул. Авиамоторная, д. 30а, корп. 1
 Школа № 1324 — Федеративный проспект, д. 27
 Школа № 1329 — ул. Никулинская, д. 10
 Школа № 1347 — ул. Главмосстроя, д. 28
 Школа № 1349 — Открытое шоссе, д. 6, корп. 12
 Школа Новокосино (бывш. Школа № 1351 (1047)) — ВАО — 111673, ул. Суздальская, д. 22Б
 Школа № 1352 (до 2005—314) — ВАО — 107207, Щёлковское шоссе, д. 77а — с углублённым изучением английского языка
 Школа № 1353 (1976—1993 — № 608; 1993—2001 — УВК «Родник»; 2001—2005 — № 1806) — Зеленоград — с углублённым изучением английского языка — 124498, Зеленоград, Берёзовая ал., д. 8а
 Школа № 1354 «Вектор» — ЮЗАО — Москва, Изюмская улица, дом 38, корпус 1
 Школа № 1355 — ЮЗАО — Джанкойская улица, д. 7
 Школа № 1356 — ЮЗАО — ул. Грина, д. 18Б
 Школа № 1357 «На Братиславской» — ЮВАО — 117623, с углублённым изучением английского языка, ул. Перервинский бульвар, д. 7
 Школа № 1358 — СЗАО — 125310, Пятницкое шоссе, д. 45, корп. 2
 Школа № 1379 (до 2008— № 2022) — Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением области знаний «Технология» — ул. Гарибальди, д.19, корп.1
 Школа № 1360 — с углублённым изучением математики — ул. Краснобогатырская, д. 21, к. 2
 Школа № 1363 — Рязанский пр-т, д. 82, к. 4
 Школа № 1368 — с углублённым изучением информационных технологий
 Школа № 1375 — Нагатинская наб., 24
 Школа № 1381 — Янтарный проезд, д. 2
 Школа № 1383 — ул. Дубнинская, д. 7
 Школа № 1384 имени А. А. Леманского — ул. Новопесчаная, д. 15
 Школа № 1387 — ул. Соколово-Мещёрская, д. 27
 Вешняковская школа № 1389 — ул. Кетчерская, д. 8а
 Школа № 1391 — рабочий посёлок Киевский, д. 7а
 Школа № 1392 имени Д. В. Рябинкина — поселение Десёновское
 Школа № 1393 РОСТ — Ферганский проезд, д. 10, корп. 5
 Школа № 1394 «На набережной» — Батайский проезд, д. 47
 Школа № 1399 — ул. Вилиса Лациса, д. 33, корп. 2

1400—1499 
 Школа № 1400 (ГБОУ СОШ) — Можайское шоссе, д. 48
 Школа № 1402 им. А. С. Пушкина (ЦО) — 107014, ул. Сокольническая 2-я, д. 3
 Школа № 1403 (ГОУ ЦО) — 109125, 1-й Саратовский пр., д. 5
 Школа № 1404 «Гамма» (ЦО) — 107014, ул. Б. Оленья, д. 3/5
 Школа № 1405 «Вдохновение» (Русская балетная школа) — 117647, ул. Академика Капицы, д. 16
 Школа № 1406 ГБОУ СКОШ «Центр на Павелецкой», ул. Садовническая, 57 «А», стр.1
 Школа № 1409 (ГБОУ) — 125252, Ходынский бульвар, д. 7
 Школа № 1411 — 127566, Северный б-р, д. 1А
 Школа № 1412 — 127549, ул. Мурановская, д. 4А
 Школа № 1413 — 127543, ул. Белозерская, д. 15
 Школа № 1415 — 129515, ул. 1-я Останкинская, д. 29
 Школа № 1416 — 127576, ул. Новгородская, д. 8
 Школа № 1419 (ЦО) — 127540, Керамический пр-д, 47-а
 Школа № 1420 (ЦО) — 109444, ул. Ташкентская, д. 21, к. 2 и д. 18
 Школа № 1420 (профессиональная) — 109193, ул. Кожуховская 5-я, д. 1/11
 Школа № 1421 — Васильцовский стан, д. 4.
 Школа № 1422 (ЦО) — ЮВАО, Печатники, ул. Шоссейная, д. 7
 Школа № 1425 «Школа здоровья» (ГОУ, ЦО)
 Школа № 1428 (ГБОУ ЦО, бывш. 903) — ул. Ряжская, 13
 Школа № 1429 им. Героя Советского Союза Н. А. Боброва (ГБОУ СОШ № 1429, бывш. школы № 342 и № 348) — Переведеновский пер., д, 11
 Школа № 1433 (ГОУ ЦО) — 115573, Шипиловская улица, д. 46 к. 3
 Школа № 1439 (ГБОУ ЦО, бывш. 1936) — 109431, Жулебинский б-р, д. 38
 Школа № 1440 (ГБОУ) — 121609, Москва, Осенний бульвар, д. 10, к. 3
 Школа № 1441 (ГБОУ ЦО «Бронная слобода», бывш. 112) — 123104, Б. Козихинский пер., д. 5
 Шуваловская школа № 1448 — Мичуринский проспект, д. 5, корп. 1
 Школа № 1450 «Олимп» — 117556, ул. Фруктовая д.9
 Школа № 1459 (ГОУ ЦО) — Отрадная ул., 11А
 Школа № 1474 (САО) — Клинская ул., 22
 Школа № 1466 имени Надежды Рушевой (ГБОУ) — 115304, ул. Ереванская, д. 20, к. 2
 Школа № 1467(Бывшая 1006) (СОШ) — ул. Шолохова, д. 9, индекс 119634
 Школа № 1468 (ГОУ ЦО) — 109544, ул. Новорогожская, д. 9
 Школа № 1472 (ГОУ ЦО) — 1 здание — ул. Садовники, д. 12, 2 здание (бывш. СОШ № 940) — Коломенский пр., д. 16
 Школа № 1479 (ГБОУ ЦО, бывш. 1276) — 103051, Б. Каретный пер., д. 22
 Школа № 1480 (ГОУ ЦО) — образована путём слияния СШ № 346 и СШ № 325, Гороховский переулок, д. 10 и Токмаков переулок, д. 17, стр. 3
 Школа № 1490 — 127253, ул. Псковская, д. 12, к. 3
 Школа № 1497 (ЦО) — 121309, ул. Барклая, д. 15, к. 3
 Школа № 1498 — 117607, Мичуринский пр-т, д. 23

1500—1599 
 Пушкинская школа № 1500 — Милютинский переулок, д. 18, стр. 2
 Школа № 1501 — Тихвинский пер., д. 3
 Школа № 1502 при Московском энергетическом институте — 111555, ул. Молостовых, д. 10А
 Школа № 1503 — 129626, ул. Павла Корчагина, д. 18
 Школа № 1504 — 111555, ул. Сталеваров, д. 10а
 Школа № 1505 «Преображенская» (ГБОУ) — 107061, 2-я Пугачёвская улица, д. 6а
 Школа № 1506 — 127282, ул. Широкая, д. 1а
 Школа № 1507 — 117321, ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 9
 Измайловская школа № 1508 — 105043, Первомайская ул., д. 65
 Лицей № 1511 при МИФИ — Пролетарский проспект, д. 6, к. 3.
 Школа № 1512 — 111538, Косинская ул., д. 24а
 Школа № 1514 — ул. Крупской, д. 12
 Школа № 1515 — 123154, ул. Народного Ополчения, д. 27, к. 2
 Школа № 1516 — 107589, ул. Хабаровская, д. 4а,
 Школа № 1517 — Живописная ул., д. 11, к. 1
 Школа № 1518 — 129085, проспект Мира, д. 87
 Школа № 1519 — 123181, ул. Маршала Катукова, д. 21, корп. 2
 Школа № 1520 имени Капцовых — 125009, Леонтьевский переулок, д. 19/2, строение 1
 Школа № 1522 имени В. И. Чуркина — 123423, ул. Народного ополчения, д. 16, корп. 4
 Школа № 1523 — Кленовый бульвар, д. 21
 Школа № 1524 — 109548, ул. Гурьянова, д. 6, корп. 2
 Школа № 1525 — 107140, 2-й Красносельский переулок, д. 18
 Школа № 1526 на Покровской — 117535, ул. Дорожная, д. 20а
 Школа № 1527 — 115470, проспект Андропова, д. 17, к. 5
 Школа № 1528 имени Героя Советского Союза И. В. Панфилова — 124527, город Зеленоград, корпус 817
 Школа № 1529 имени А. С. Грибоедова — 119034, 2-й Обыденский переулок, д. 9
 Школа № 1530 «Школа Ломоносова» — 107014, Егерская ул., д. 4
 Школа № 1531 имени С. К. Годовикова — 129085, ул. Годовикова, д. 4, строение 3
 Школа № 1532 — 117465, ул. Тёплый Стан, д. 13, корп. 3
 Школа № 1533 «ЛИТ» — 119296, Ломоносовский проспект, д. 16
 Школа № 1534 — 117036, ул. Кедрова, д. 11
 Школа № 1535 — 119048, ул. Усачёва, д. 50
 Школа № 1536 — 117361, Ленинский проспект, 83А
 Школа № 1537 — 129347, ул. Проходчиков, д. 9
 Школа № 1538 — 125464, Новотушинский проезд, д. 8, корп. 2
 Школа № 1539 — 129626, Староалексеевская улица, д. 1
 Школа № 1540 — 127055, ул. Новослободская, д. 57, строение 1
 Школа № 1541 — 119415, проспект Вернадского, д. 55
 Школа № 1542 — 119620, улица Авиаторов, д. 8, корп.2
 Московская школа на Юго-Западе № 1543 — 119571, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 3, к. 5
 Школа № 1544 — 125222, Пенягинская улица, д. 14
 Школа № 1547 — Белореченская ул.
 Школа № 1550 — 125284, Беговая ул., 19
 Школа № 1551 — 125364, ул. Свободы, д. 42, корп. 2
 Школа № 1554 — ул. Мусы Джалиля, д. 25
 Школа № 1553 имени В. И. Вернадского — Дербеневская ул., 13
 Школа № 1554 — 127490, ул. Пестеля, д. 5
 Школа № 1557 им. Петра Леонидовича Капицы — 124536, Зеленоград, к. 509
 Школа № 1558 им. Росалии де Кастро — Москва, СВАО, 129327, Чукотский пр., д. 6
 Школа № 1560 «Лидер» — 123423, ул. Маршала Тухачевского, д. 17, корп. 3
 Школа № 1561 — ул. Паустовского, д.6, корп. 2, район Ясенево
 Школа № 1563 — 105215, ул. 13-я Парковая, д. 33
 Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы — 109652, ул. Люблинская, д. 173а
 Школа № 1568 имени Пабло Неруды — 127221, проезд Шокальского, д. 7, корп. 2
 Школа № 1569 «Созвездие» — улица Мусы Джалиля, д. 36, к. 2
 Школа № 1570 — 5-я ул. Ямского Поля, д. 28
 Школа № 1573 — ул. Псковская, д. 11
 Школа № 1574 — 1-я Миусская ул., д. 4
 Школа № 1576 — 127299, Большая Академическая ул., д. 22а
 Школа № 1579 — 115522, Пролетарский просп., д. 7, корп. 3
 Школа № 1580 при МГТУ имени Н. Э. Баумана — Балаклавский проспект, д. 6А
 Инженерная школа № 1581 — 107120, Большой Полуярославский переулок, д. 7/4
 Школа № 1582 — Кировоградская улица, д. 18, к. 4
 Школа № 1583 имени К. А. Керимова — 125493, ул. Смольная, д. 25
 Школа № 1584 — 121615, Рублёвское шоссе, д. 24, к. 3
 Школа № 1586 — 119330, Дружбы, д. 8
 Школа № 1589 — 105082, ул. Ф. Энгельса, д. 79
 Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В. В. Колесника — 125502, ул. Фестивальная, д. 69
 Школа № 1591 — 111672, ул. Новокосинская, д. 40а
 Школа № 1592 имени Героя Российской Федерации Е. Н. Чернышёва — 127247, Бескудниковский проезд, д. 4б
 Школа № 1595 — 111674, 2-я Вольская, д. 7, к.2

1600—1699 
 Школа № 1601 (ГБОУ, ЦО) — 103220, ул. Нижняя Масловка, д. 16
 Школа № 1602 ГОУ ЦО 1602 — 111625, ул. Златоустовская, д. 3
 Школа № 1614 (УВК) — 127540, Керамический пр., д. 47, к. А
 Школа № 1617 (УВК) — коррекционная — 115612, улица Борисовские пруды, д. 18, к. 2
 Школа № 1618 «Светлана» (УВК) — 117607, Мичуринский просп., д. 33, к. 1, 2
 Школа № 1619 им. М. Цветаевой (УВК) — 123458, ул. Таллинская, д. 20, к. 4
 Школа № 1621 (ГБОУ, СОШ) — образовательный комплекс «Школа лидерства Лаудер Эц Хаим» с еврейским этнокультурным компонентом — М. Козловский пер., д. 3
 Школа № 1623 (ГОУ СОШ) — 117587, Варшавское шоссе, д. 126а
 Школа № 1624 «Созвездие» — 115573, улица Мусы Джалиля, д. 36
 Школа № 1624 — 115580, Шипиловская улица, д. 55, к. 2
 Школа № 1625 — начальная школа, детский сад — 115372, ул. Лебедянская, д. 12, корп. 2
 Школа № 1631 (УВК) — 127411, Дмитровское ш., д. 137а
 Школа № 1633 (УВК) — 117049, Люсиновский 1-й пер., д. 5
 Школа № 1634 — начальная — 107014, ул. Короленко, д. 2а
 Школа № 1634 — старшие классы — 107014, ул. Ширяевская Б., д. 15
 Школа № 1636 — 115583, Воронежская улица, д. 7, к. 2
 Школа № 1637 (ГБОУ) — 111401, ул. 3-я Владимирская, д. 12а
 Школа № 1638 (УВК) для детей с нарушением речи — 117049, Добрынинский 1-й пер., д. 9
 Школа № 1640 (УВК) — 115477, ул. Бехтерева, д. 17а
 Школа № 1650 — 109240, ул. Солянка, д. 14а
 Школа № 1651 — начальная школа-прогимназия — 123459, ул. Туристская, д. 14, к. 6
 Школа № 1652 — начальная школа — 107140, ул. Красносельская Верх., д. 14а
 Школа № 1652 (УВК) — 107140, Красносельская Верх., д. 30
 Школа № 1658 «Экополис, культура и здоровье» (УВК) — 121615, Рублёвское ш., д. 18, к. 2
 Школа № 1660 (УВК) — 105118, ул. Кирпичная, д. 18
 Школа № 1665 для детей с нарушением зрения — 117526, Вернадского просп., д. 89, к. 3 (присоединена к ГБОУ СОШ № 875 в сентябре 2013 года)
 Школа № 1673 «Поддержка» (для детей-инвалидов) — 123458, ул. Таллинская, д. 3, к. 2
 Школа-детский сад № 1674 (УВК) — 121609, ул. Осенняя, д. 6
 Школа № 1678 (УВК) — 127591, ул. Дубнинская, д. 46, к. 2
 Школа № 1679 «Школа Здоровья» (ГОУ, ЦО) — 125239, ул. Новопетровская, д. 1а
 Школа № 1680 (УВК) — русско-грузинская школа-гимназия — 103006, ул. Краснопролетарская, д. 6а
 Школа № 1681 «Любава» (УВК) — 113628, Бутово-3, Дмитрия Донского б-р, д. 14а
 Школа № 1682 (УВК) — 127543. ул. Белозерская, д. 7а
 Школа № 1683 (УВК) — 125124, ул. Правды, д. 11/13
 Школа № 1685 (УВК) — 109240, Берниковская наб., д. 12
 Школа № 1689 (УВК) — 111672, Суздальская, д. 22б
 Школа № 1690 (УВК) — 107061, ул. Пугачёвская 2-я, д. 10
 Школа № 1691 (УВК) — 107065, ул. Камчатская, д. 10
 Школа № 1692 — 124575, Зеленоград, к. 1016
 Школа № 1693 (УВК) — 117463, ул. Паустовского, д. 6, к. 2
 Школа № 1694 (УВК) — 117593, Ясенево, Литовский бульв., д. 11, к. 6
 Школа № 1695 (УВК) — 117485, ул. Профсоюзная, д. 96-б

1700—1799 
 Школа № 1701 (начальная) — 124460, Зеленоград, к. 1138 (присоединена к ГБОУ Школа № 853)
 Школа № 1702 (начальная) — 124617, Зеленоград, к. 1440 (присоединена к ГБОУ Школа № 2045)
 Школа № 1702 — ГОУ Кадетская школа № 1702 «Петровский кадетский корпус»
 Школа № 1703 (начальная) — 124498, Зеленоград, Берёзовая аллея, д. 9А (присоединена к ГБОУ Школа № 1353)
 Школа № 1704 (начальная) — 124482, Зеленоград, к. 341а (присоединена к ГБОУ Школа № 609)
 Школа № 1710 — 124498, Зеленоград, к. 428 А (присоединена к ГБОУ Школа № 618)
 Школа № 1712 — 127591, Керамический пр., д. 55, к. 4
 Школа № 1714 (с 2012 Лицей № 1598) — 107589, ул. Хабаровская, д. 8
 Школа № 1715 (начальная) — 117218, ул. Кедрова, д. 18, к. 3
 Школа № 1716 «Эврика-огонёк» — 109382, ул. Верхние поля, д. 40, к. 2
 Школа № 1732 — 127081, ул. Заповедная, д. 12
 Школа № 1737 — 109145, ул. Пронская, д. 4, к. 1
 Школа № 1738 — 109153, Лермонтовский просп., д. 14, к. 2
 Школа № 1739 — 124683, Зеленоград, к. 1555
 Школа № 1740 — 124683, Зеленоград, к. 1530 (присоединена к ГБОУ Школа № 1194)
 Школа № 1741 — 119602, ул. Никулинская, д. 5
 Школа № 1743 — 123627, Новотушинский пр., д. 8
 Школа № 1744 — 123627, ул. Барышиха, д. 42, к. 1 (с 2005 года — гимназия № 1549)
 Школа № 1745 — 123627, ул. Барышиха, д. 32
 Школа № 1746 — начальная школа, детский сад
 Школа № 1747 — 123627, Митинский 3-й пер., д. 12
 Школа № 1748 «Вертикаль» (ГБОУ) — Сиреневый бульвар, д. 73 к. 3
 Школа № 1778 — ГБОУ Кадетская школа № 1778 «Московский Шереметьевский кадетский корпус им. дважды Героя Советского союза С. И. Грицевца» — 129346, ул. Коминтерна д. 52
 Школа № 1798 «Феникс» (ГБОУ) — Зелёный проспект, дом 75
 Школа № 1799 — 115035, Кадашёвский 1-й пер., д. 3, строение 1

1800—1899 
 Школа № 1811 «Восточное Измайлово» — ул. Первомайская, д. 111
 Школа № 1828 «Сабурово» — Каширское шоссе, д. 55, корп. 7
 Школа № 1852 — ул. 2-я Владимирская, д. 22а
 Школа № 1861 «Загорье» — ул. Михневская, д. 8, корп. 2
 Школа № 1862 — Черноморский бульвар, д. 6, стр. 1
 Школа № 1874 — ул. Маршала Новикова, д. 13
 Школа № 1883 «Бутово» — ул. Поляны, д. 53

1900—1999 
 Школа № 1902 — 109144, Мячковский бульвар, д. 10, к. 2
 Школа № 1903 — 109144, Новомарьинская улица, д. 7 к. 2
 Школа № 1904 — 109144, Люблинская улица, д. 167
 Школа № 1905 — 109153, ул. Маршала Полубоярова, 22
 Школа № 1907 — 109156, ул. Привольная, д. 37
 Школа № 1908 — 109153, ул. Привольная, д. 41
 Школа № 1909 — 109153, ул. Маршала Полубоярова, д. 12
 Школа № 1911 — 129327, Янтарный пр., д. 2
 Школа № 1912 (им. Бауыржана Момышулы) — 124683, Зеленоград, к. 1816
 Школа № 1913 — 124365, Зеленоград, к. 1632 (присоединена к ГБОУ Школа № 1150)
 Школа № 1914 — 111672, ул. Суздальская, д. 12в
 Школа № 1917 — 109144, Мячковский бульвар, д. 18, к. 3
 Школа № 1918 (ГОУ) — 125222 ул. ген. Белобородова, д. 22
 Школа № 1922 — 109145, ул. Привольная, д. 45
 Школа № 1923 — 124536, Зеленоград, к. 529 (присоединена к ГБОУ Лицей № 1557)
 Школа № 1924 — 111672, ул. Новокосинская, д. 13б
 Школа № 1925 — 111673, ул. Новокосинская, д. 13А
 Школа № 1929 — 115612, улица Борисовские пруды, дом 12, к. 2.
 Школа № 1931 (ГОУ, СОШ)
 Школа № 1933 — 119634, ул. Чоботовская, д. 8
 Школа № 1935 — Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, к. 2
 Школа № 1940 — 124365, Зеленоград, к. 1642 (присоединена к ГБОУ Школа № 1150)
 Школа № 1947 — 105187, ул. Щербаковская, д. З6а
 Школа № 1950 — 123056, ул Зоологическая, д. 28, стр.1
 Школа № 1951 — 125635, Ангарская ул., д. 22А
 Школа № 1959 «Дети мира» (ГБОУ, СОШ) — Перервинский б-р, 20, корп. 1, Москва, 109469
 Школа № 1974 — 119017, 1-й Казачий пер, д. 8/10
 Школа № 1978 — 117041, ул. Адмирала Лазарева, д. 68, к. 3
 Школа № 1996 «Альтернатива» — 109649, Капотня, 5-й квартал, д. 28
 Школа № 1997 (СОШ) — 115612, Братеевская улица, дом 23, к. 4.

2000—2200 
 Школа № 2000 — 115522 Москва, Кантемировская улица, дом 22, корпус 6
 Школа № 2001 — 117546, Харьковский пр., д. 9 А,Б
 Школа № 2006 — 117216, ул. Грина д. 18, корп. 3, с. 1
 Школа № 2007 — 117042, ул. Горчакова д. 9, корп. 1
 Школа № 2008 — 117042, ул. Изюмская д. 34, корп. 3
 Школа № 2009 — ул. Адмирала Руднева, д. 16, к. 1, Бутово, ЮЗАО, Москва (ГОУ СОШ)
 Школа № 2014 (ГБОУ СОШ) — 117041, Москва, ул. Кадырова, д. 10
 Школа № 2017 (ГБОУ Школа) — 115211, Москва, улица Борисовские пруды, дом 11, корпус 1
 Школа № 2020 (ГБОУ, СОШ) — ул. Клинская, д. 20А, Ховрино, САО, Москва (в ходе реорганизации была присоединена к школе № 1474)
 Школа № 2025 (ГОУ, СОШ) — 119361, Очаково-Матвеевское
 Школа № 2026 (ГБОУ, СОШ)-ул. Медведева д.6
 Школа № 2030 (ГБОУ, СОШ) — 123100, ул. 2-я Звенигородская, д.8
 Школа № 2031 (ГОУ, СОШ) — 111674, ул. Дмитриевского, д. 13
 Школа № 2033 (ГБОУ) — Щёлковское шоссе, д. 26а
 Школа № 2038 (ГБОУ, СОШ) — 124365, Зеленоград, к. 2011 (присоединена к ГБОУ Школа № 2045)
 Школа № 2045 — 124365, Зеленоград, к. 2031
 Школа № 2048 (ГБОУ) — ул. Липчанского, д. 6а
 Школа № 2051 (ГБОУ) — пр-т Защитников Москвы, д. 9 к.2
 Школа № 2055 (бывш. 83 и 340) — 123100, Москва, 2-я Черногрязская улица, 7, стр.1, 123317, Москва, ул. Подвойского, д. 2
 Школа № 2066 142750, Поселение Внуковское, посёлок Внуково, улица Полевая, дом 4
 Школа № 2070 — 108814, посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица, дом 9А
 Школа № 2072 (ГБОУ) — 111394, ул. Утренняя, д. 12
 Школа № 2086 (ГБОУ) — пр-т Университетский, д. 5
 Школа № 2087 «Открытие» (ГБОУ, СОШ) образовалась в результате слияния ГБОУ ЦО № 1881 (бывш. СОШ № 1042) и ГБОУ СОШ № 1142 — ул. Перерва, д.44, Марьино, ЮВАО, Москва, 109369 и ул. Перерва, д. 36, Марьино, ЮВАО, Москва, 109369
 Школа № 2088 «Грайвороново» (ГБОУ) — 109518, Волжский б-р, д. 6, к. 4
 Школа № 2101 «Филёвский образовательный центр» (ГБОУ) — 121433, ул. Малая Филёвская, д. 26, корп. 2
 Школа № 2109 (ГБОУ) — 117148, ул. Маршала Савицкого, д. 6, к. 4
 Школа № 2116 (ГБОУ) — 115682, Задонский проезд, дом 34, корпус 3
 Школа № 2122 (ГБОУ) — 142172, ул. Авиаторов, д. 9
 Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса (ГБОУ) — пер. Столовый, д. 10/2, стр. 1
 Школа № 2127 (ГБОУ) — 111672, ул. Салтыковская, д. 13б
 Школа № 2200 (ГБОУ) — 105215, ул. 11-я Парковая, д. 50

Школы специальные 
 Школа юных математиков — Малый мехмат
 Медико-биологическая школа «Vita» — 121614, ул. Крылатские холмы, д. 28, к. 2
 Академическая школа «Гелан» (НОУ)
 Школа «Академия Будущего»
 Американская школа «Юджин Центр»
 Англо-американская школа (для англоязычных детей)
 Англо-русская школа
 Армянская Воскресная школа — Армянский пер., д. 13
 Британская Международная школа
 Геологическая школа МГУ
 ГОУ ЦО «Муниципальная экспериментальная школа» при комитете по физкультуре и спорту Правительства г. Москвы — 117246, ул. Херсонская, д. 30, к. 2
 Детская академия искусств — 121309, ул. Новозаводская, д. 27
 Детская академия «Останкино» — 111033, ул. Волочаевская, д. 38, стр. 1
 Еврейская школа «Бет Егудит» — 125299, ул. Клары Цеткин, д. 15-б
 Еврейская школа «Мигдал-Ор» — Мичуринский пр-т, д. 62, 117607
 Классический пансион МГУ им. М. В. Ломоносова — ул. Инициативная, 1
 Лингвистическая школа при Институте иностранных языков — 107140, ул. В.Красносельская, д. 14, стр. 3
 Международная общеобразовательная частная школа «Интеграция XXl век» — 123592, Строгинский б-р, д. 7 к. 3
 Международная школа «Дом Филиппа» — ул. Академика Анохина, д. 28, к. 2 (старый адрес)
 Международный центр обучения — ул. Ярцевская, д. 6а
 Московская экономическая школа (МЭШ) — 123022, ул. Заморёнова, д. 29
 Музыкальный православный центр «Воскресение» — 107065, ул. Камчатская, д. 6
 Начальная и средняя школа «Луч и Ко» — ул. Вучетича, 7а
 Начальная школа «Гулливер» — 115409, Каширское шоссе, д. 38, к. 2
 Начальная школа «Магнолия» — 109193, ул. 7-я Кожуховская, д. 18а
 Некоммерческое партнёрство средняя общеобразовательная школа «Лицей Столичный» — 115470, Кленовый б-р, д. 6
 Новая гуманитарная школа (НОУ, СОШ) — 125319, улица Красноармейская, 30б
 Образовательный комплекс «Пенаты» — 129346, Янтарный пр-д, д. 23
 Образовательный комплекс «ЮМЛА» — 111396, Союзный пр-т, д. 7
 Образовательный центр «Белст» — 127322, ул. Фонвизина, д. 16/29
 Образовательный центр «Колибри» — 105215, ул.11-я Парковая, д. 55
 Общеобразовательная Пироговская школа — 117049, 1-й Бабьегородский пер., д. 5/7
 Общеобразовательная школа «Карьера» — ул. Краснодарская, д. 11
 Православная школа искусств при Храме Преображения Господня — 129110, пр-т Мира, д. 43
 Православная школа Димитрия Солунского — ул. Берзарина, д. 15Б, стр.1
 Российско-норвежская старшая школа
 Российско-норвежская старшая школа — 9—11 классы
 Свято-Владимирская общеобразовательная православная школа
 Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ, школа им. А. Н. Колмогорова — 121357, ул. Кременчугская, д. 11
 Специальная общеобразовательная школа для слепых и слабовидящих детей
 Учебно-консультационный центр «Генезис» — 125298, ул. Берзарина, д. 16
 Учебный центр «Ник-элит» — 127750, Дмитровское ш., д. 27, к. 1
 Учебный центр «Росинка» — 123373, Походный пр-д, д. 19
 Христианская школа им. Хинксона — 117218, ул. Новочерёмушкинская, д. 39а
 Центр «Творческий потенциал личности» — 127006, ул. Краснопролетарская, д. 6а
 Центр дополнительного образования «Президентская школа» — Аминьевское шоссе, д. 18, корп. 4
 Центр образования «Школа здоровья» № 1998 «Лукоморье» — 115612, улица Борисовские пруды, дом 12, корпус 3; дом 18, к. 2; дом 10, к. 2 (средняя, начальная школы и детский сад при школе).
 Центр спорта и образования «Самбо-70» — 117133, ул. Академика Виноградова, д. 4б
 Центр образования «Юниор» — 105425, ул. Парковая 5-я, д. 58
 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Рублёво» — 121500, п. Рублёво, ул. Василия Ботылёва, д. 31
 Школа «Академия языка» — 117558, Новоясеневский пр-т, д. 5, к. 2
 Школа «Алеф» — 121609, ул. Крылатские Холмы, д. 25, к. 2
 Школа «Андромеда» — 129626, ул. Новоалексеевская, д. 18, к. 5
 Школа «Апогей» — 109386, ул. Таганрогская, д. 14а
 Школа «Атлант» — 113208, ул. Сумская, д. 4а
 Школа «Афина» — 101000, Уланский пер., д. 8, стр. 2
 Школа «Бакалавр» — 121606, Крылатские холмы, д. 13
 Школа «Будущее» — 119285, 2-й Мосфильмовский пер., д. 22а
 Школа «Вдохновение» — 117647, ул. Академика Капицы, д. 16
 Школа «ВиА» — 119048, ул. Усачёва, д. 52
 Школа «Вступление» — 115582, Каширское шоссе, д. 132, к. 2
 Школа «Выбор» — 117556, Симферопольский бул., д. 9
 Школа «Гармония» — 105425, Щёлковский пр-д, д. 13а
 Школа «Гармония» — Зеленоград, Центральный пр-т, к. 421а
 Школа «Геркулес» — 103031, ул. Петровка, д. 23/10, стр. 18
 Школа имени Гнесиных
 Школа «Город солнца» (АНО, СОШ)
 Школа «Дельта» (ЦО) — 119634, ул. Шолохова, д. 19, к. 2
 Школа «Дельта-Прометей» — 123424, Волоколамское ш., д. 88-а
 Европейская гимназия (Москва) — 107014, ул.3-я Сокольническая, д. 3
 Школа «Знайка» (НОУ, ШОС) — 125239, бул. Матроса Железняка, д. 29-а
 Школа «Золотое сечение» — 119121, ул. Бурденко, д. 21а
 Школа «Имя» — 115563, Шипиловская улица, д. 25, к. 2
 Школа «Интеграл» (НОУ, СОШ) — 113525, ул. Чертановская, д. 34А
 Школа «Интеграция» (НОУ) — с углублённым изучением английского языка — 121615, ул. Ельнинская, д. 18, к. 3
 Школа «Интеллектуал» — 109386, ул. Ставропольская, д. 16/12
 Школа «Интеллект-XXI» — 115551, Каширское шоссе, д. 98, к. 3
 Школа «Интенсив» (НОУ) — ул. Госпитальный вал, д. 5, корп. 18
 Школа «Ирида» — 111395, ул. Юности, д. 5/1, к. В
 Школа «Ирмос» — 125124, ул.1-я Ямского поля, д. 24-а
 Школа «Исток» — 109428, ул. Михайлова, д. 12-а
 Школа «Киприда» (НОУ) — 125499, ул. Флотская, д. 48а
 Школа «Ключ» — 119048, ул. Савельева, д. 5
 Школа «Колледж-XXI» (НОУ) — 119620, Солнцевский пр-т, д. 7б
 Школа «Колледж-Ромашка» — 117607, ул. Удальцова, д. 87, к. 1
 Школа «Констанца Винчи» — 117415, ул, Лобачевского, д. 38
 Школа «Континент» — 212374, ул. Гвардейская, д. 10, к. 2
 Школа «Лад» — 105037, ул.3-я Прядильная, д. 15а
 Школа «Лицей Троице-Лыково» — 127576, ул. Абрамцевская, д. 6а
 Школа «Личность» (НОУ) — 109452, ул. Паперника, д. 6, к. 2, стр. 1
 Школа «Логос» — 123308, Новохорошёвский пр-д, д. 24, к. 3
 Школа «Ломоносовская школа» (НОУ) — Аминьевское ш., д. 18, к. 4
 Школа «Лотос» (НОУ) — 127349, Шенкурский пр-д, д. 5
 Школа «Малая школа» (НОУ) — ул. Долгоруковская, д. 5
 Школа «Маленький принц» — 117463, Новоясеневский пр., д. 38, к. 3
 Школа «Марина» — 117261, ул. Панфёрова, д. 6, к. 2
 Школа «Международная школа завтрашнего дня» (НОУ) — 117208, Сумской пр-д, д. 5а
 Школа «Мини-школа» (НОУ) — 109472, ул. Старые Кузьминки, д. 21
 Школа «Мир знаний» — 121614, ул. Крылатские холмы, д. 28, к. 3
 Школа «Московиты» — 117415, ул. Удальцова, д. 31
 Школа «Муми Тролль» — 125080, Волоколамское ш., д. 1
 Школа «Мыслитель» (НОУ) — 105118, ул. Б. Тихоновская, д. 18
 Школа «На Осенней» — 121609, ул. Осенняя, д. 6
 Школа «Надежда» — 125560, ул. Плещеева, д. 8-а
 Школа «Наука-сервис» — 109432, ул. Трофимова, д. 22, к. 2, подъезд 3
 Школа «Новое образование» — 109052, ул. Верхняя Хохловка, д. 1/7
 Школа «Новый век» — 105037, ул.1-я Парковая, д. 12
 Школа «Образ» (НОУ) — Люберецкий р-н, Малаховка, Быковское ш., д. 7А
 Школа «Образование плюс…1» — 119501, ул. Веерная, д. 38, к. 1
 Школа «Олимп-плюс» (НОУ) — 121552, Рублёвское ш., д. 121
 Школа «Откровение» (НОУ, ШОС) — 120022, ул. Б. Декабрьская, д. 8
 Школа «Открытая русская школа» (НОУ)
 Школа «Первая школа» (НОУ) — начальная школа — 125445, Валдайский пр., 3
 Школа «Первая школа» (НОУ) — средняя школа — 125195, ул. Фестивальная, д. 39, к. 2
 Школа «Перспектива» — 113208, Сумской пр-д, д. 2А
 Школа «Петровская школа» (НОУ) — 125319, ул. Коккинаки, д. 3
 Школа «Пионер» — 125083, ул. Юннатов, д. 1
 Школа «Планета» — 115539, ул. Молдагуловой, д. 20а, стр. 2
 Школа «Познание» (НОУ, ШОС) — 105043, ул.4-я Парковая, д. 10а, стр. 1
 Школа «Полярная звезда» — 125130, 4-й Новоподмосковный пер., д. 2а
 Школа «Премьер» — 115553, Шипиловская улица, д. 40/2
 Школа «ПромоМ» — 117513, Ленинский пр-т, д. 131, к. 3
 Школа «Просвещение» — 111538, ул. Косинская, д. 4а
 Школа «Путь зерна»
 Школа «Разум-Л» — 129642, Проезд Дежнёва, д. 11а
 Школа «Ренессанс» (НОУ), ул. Производственная, д. 3, к. 1
 Школа «Риск» — 101000, Новая площадь, д. 3/4, под. 9
 Школа «Рольф» (НОУ) — 117519, Варшавское шоссе, д. 142
 Школа «РОШ-Образование» — 127434, Ивановская ул., д. 19/21
 Школа «Самсон» — 115470, Кленовый б-р, д. 7, к. 2
 Школа «Светоч Арс» — 125183, ул. Б. Академическая, д. 63А
 Школа «Семейный Лад» — 123181, ул. Кулакова, д. 3, к. 2
 Школа «Современное образование» — 103045, Малый Головин пер., д. 14/17
 Школа «Союз» — 123364, ул. Фабрициуса, д. 32, к. 2
 Школа «Сподвижник» — 127562, Алтуфьевское ш., д. 12Б
 Школа «Столичный-КИТ» (НОУ, ШОС) — 113162, ул. Хавская, д. 5
 Школа «Талисман» — 125124, ул. М. Расковой, д. 11А
 Школа «Технологии обучения» (ГОУ, ЦО)
 Школа «Традиционная гимназия» (НОУ, ШОС) — 109028, Тессинский пер., д. 3
 Школа «Уна» — 129221, ул. Молодцова, д. 2Б
 Школа «Феникс» — 123458, ул. Таллинская, д. 12, к. 5
 Школа «Феникс-ВБ» — 117630, ул. Кржижановского, д. 23А
 Школа «Филипповская школа» (НОУ) — 119435, ул. Пироговская, д. 13, стр. 1
 Школа «Центр ЮССТ» (НОУ) — 121354, ул. Маршала Неделина, д. 36
 Школа «Школа на Знаменке» (НОУ) — 121019, ул. Знаменка, д. 15
 Школа «Школа Святого Георгия» (НОУ) — 109387, ул. Ейская, д. 5
 Школа «Школа Ясенево» (НОУ) — 117463, ул. Голубинская, д. 24, к. 2
 Школа «Школьная академия» (НОУ) — Кронштадтский б-р, д. 32
 Школа «Эдвайс» — 107241, ул. Амурская, д. 23А
 Школа «Эллада» — 115409, улица Кошкина, д. 6
 Школа «Эпос» — 115142, ул. Коломенская, д. 5, к. 3
 Школа «Эрудит» (НОУ, СОШ) — 109544, ул. Рабочая, д. 35, к. 2
 Школа «Эрудит» — 127566, ул. Высокая, д. 6
 Школа «Эрудит-2» — 109382, ул. Краснодонская, д. 33
 Школа «Ювенес» — 123103, ул. Живописная, д. 5, к. 6
 Школа «Юность» (НОУ, СОШ, ДШИ) — 127591, ул. 800-летия Москвы, д. 28, к. 3
 Школа будущего «Радуга»
 Школа во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова
 Школа во имя Святого благоверного князя Александра Невского
 Школа-детский сад «Ирис» — 111399, ул. Мартеновская, д. 3а
 Школа Института Международной торговли и права (ИМТП)
 Школа искусств «Гармония»
 Школа классического танца (АНО)
 Школа менеджеров «Ямис»
 Школа молодых предпринимателей
 Школа Натальи Нестеровой
 Школа пансион «НОП ЦЕНТР» (НОУ)
 Школа полного дня «Ника»
 Школа полного дня «Радуга+»
 Школа при Андреевском монастыре
 Школа Св. Георгия Победоносца
 Школа Сотрудничества (НОУ)
 Школа УМЦ ВОГ (для неслышащих детей) — 105203, ул. Нижняя Первомайская, д. 47
 Школа УСК «Чертаново» — 113208, ул. Чертановская, д. 7а
 Школа этикета и всестороннего развития
 Школа-лицей «Запад-восток» — 129075, Мурманский пр-д, д. 22А
 Школа-интернат (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата) — 125493, Кронштадтский б-р, д. 20а, к. 7
 Школа-интернат для детей с нарушениями речи и слуха РАО — 119121, ул. Погодинская, д. 8, к. 1
 Школа-пансион «Росинка» Фонда развития Международного университета — Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Заречье, «Кунцево»
 Школа-Университет в Сокольниках — 107113, ул. Старослободская, д. 6/8
 Экономико-Математическая школа при экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова
 Экономико-правовая школа «Потенциал»
 Экономическая школа-лицей

Школы кадетские 
 Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус» — 125206, ул. Вучетича, д. 30
 Кадетская школа-интернат № 5 «Преображенский кадетский корпус» (ГКОУ) — 107150, ул. Лосиноотсровская, д. 22а
 Кадетская школа-интернат № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус» — 127276, ул. Малая Ботаническая, д. 24а
 Кадетская школа-интернат № 7 «Московский казачий кадетский корпус» — 109462, ул. Маршала Чуйкова, д. 28
 Кадетская школа-интернат № 8 «Московский кадетский корпус юстиции» — 123585, ул. Маршала Тухачевского, д. 46
 Кадетская школа-интернат № 9 «Московский пансион государственных воспитанниц» (ГБОУ) — 109263, Волжский бульвар, д. 52/29, стр. 1
 Кадетская школа-интернат № 11 «Московский дипломатический кадетский корпус» — 121552, ул. Оршанская, д. 14
 Кадетская школа-интернат № 69 «Второй Московский кадетский корпус» (МЧС) — 119421, Ленинский пр-т, д. 97а
 Кадетская школа-интернат № 1700 «Московский объединённый морской корпус Героев Севастополя» — 123458, ул. Таллинская, д. 12а
 Кадетская школа № 1702 «Петровский кадетский корпус» (ГОУ) — 125413, ул. Зеленоградская, д. 9
 Кадетская школа № 1770 «Московский музыкальный кадетский корпус» — 115142, Коломенская наб., д. 20 и 115407, ул. Судостроительная, дом 43 к. 2
 Кадетская школа-интернат «Навигацкая школа» — 121108, ул. Кастанаевская, д. 59
 Кадетская школа-интернат «Третий Московский кадетский корпус» — 109172, Новоспасский пер., д. 1
 Кадетская школа 1778 «Московский Шереметьевский кадетский корпус» — 129346, ул. Коминтерна. д. 52
 Кадетская школа № 1784 «Кадетская школа имени генерала армии В. А. Матросова» — 125040, ул. Скаковая. д. 20
 Кадетская школа № 1780 Кадетский корпус памяти Героев Сталинградской битвы — Москва, Мячковский бульв., д. 18, к. 3

Школы частные 
 Частная школа-детский сад «НОУ СОШ Академическая Гимназия» — школа полного дня. 107014, ул. Большая Тихоновская, д. 18, Берниковская наб, д. 12, стр. 1 (примечание — запуск второго здания ожидается в сентябре 2015 г.)
 Частная школа «Ступени» (ЧОУ) — 119361, ул. М. Поливановой, д. 12А
 Частная гуманитарно-правовая школа «Знание» (НОУ) — 115304, ул. Каспийская, д. 28, к. 4
 Общеобразовательное частное учреждение «Образовательный центр имени С. Н. Олехника» (дошкольное, начальное, основное и среднее общее, а также дополнительное образование)- Новогиреевская, 39А; Погонный проезд, 1Б; Окская, д. 5, корп. 3; район Куркино
 Частная образовательная школа «Данко» — 113623, ул. Скобелевская, д. 25, к. 6
 Частная школа «Академия Будущего» — школа полного дня. Малый Предтеченский переулок, 1/2
 Частная школа «Венда» — Прудовой пр-д, д. 9
 Частная школа «Интеграция» (НОУ) — 121552, улица Ельнинская, д. 18, корпус 3
 Частная школа «Кладезь» — 105264, ул. 9-я Парковая, д. 54а
 Частная школа «Мальвина» — 127411, ул. Учинская, д. 4
 Частная школа «МИР Доброты Мэри Поппинс» — ул. Шарикоподшипниковская, д.30А, к.1 (ЮВАО, Дубровка)
 Частная школа «Классика» — 115580, ул. Кустанайская, д. 2, корп.3
 Частная школа «Наследник» — 115211, улица Борисовские пруды, д. 19, к. 1
 Частная школа «Перспектива» — 117419, ул. Хавская, д. 24, к. 2
 Частная школа «Приоритет» — 123098, ул. Живописная, д. 46а
 Частная школа «Ретро» — 105077, ул. 4-я Гражданская, д. 43, к. 8
 Частная школа «Сотрудничество» — ул. Александра Солженицына, д. 9а
 Частная школа «Финансово-экономическая школа» — 127322, ул. Милашенкова, д. 11а
 Частная школа «Умный ГрадЪ» — 119501, ул. Нежинская, д. 7, к. 2
 Частная школа «Эрудит-2» (ЧУ СОШ) — 109387, ул. Краснодонская, д. 33
 Частная школа — детский сад «Солнечный ветер» — 117133, ул. Академика Варги, д. 2А
 Частная школа-детский сад «Линия плюс» — 109544, ул. Новорогожская, д. 10Б
 Частная школа-детский сад НОУ СОШ «Татьянинская школа» — 109202, ул. 3-я Карачаровская, д. 10
 Частная школа-детский сад «Ника» — 113461, ул. Каховка, д. 33, корп. 2
 Частная школа-детский сад ЧОУ СОШ «Наши Пенаты» — 117485, ул. Профсоюзная, д. 92
 Школа «ШИК 16» (ГАОУ) — 129223,
 Школа «ЦПМ» — Олимпийский проспект, д. 11с1

Школы вечерние 
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 7
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 8
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 17
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 18
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 36
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 40
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 48
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 66
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 73
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 90 (объединена с ГБОУ СКОШ № 162 и ГБОУ СКОШ № 614 в декабре 2014 года)
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 112
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 115
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 124 (присоединена к ГБОУ СОШ № 591 в сентябре 2012 года)
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 144
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 166
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 182
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 197
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 203
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 226 (присоединена к ГБОУ СОШ № 844 в сентябре 2012 года)
 Вечернее сменное общеобразовательное учреждение № 265

Школы надомного обучения (для детей-инвалидов) 
 Школа надомного обучения № 196 — 117334, 5-й Донской проезд, д. 21а, к. 29
 Школа надомного обучения № 265 — 127562, Алтуфьевское шоссе, д. 24а
 Школа надомного обучения № 334 — 105425, 7-я Парковая улица, д. 33, корп.5
 Школа надомного обучения № 367 — 124527, Зеленоград, корп. 864 (присоединена к ГБОУ Гимназия № 1528)
 Школа надомного обучения № 370 — 117449, Винокурова улица, д. 3Б
 Школа надомного обучения № 371 — 115172, Краснохомская набережная, д. 1/15
 Школа надомного обучения № 379 — 121609, Крылатские холмы улица, д. 13 (присоединена к ГБОУ СОШ № 1133 в сентябре 2013 года)
 Школа надомного обучения № 381 — 105484, 16-я Парковая улица, д. 8
 Школа надомного обучения № 388 — 127349, Шенкурский проезд, д. 9
 Школа надомного обучения № 410 — 129226, Докукина улица, д. 5а
 Школа надомного обучения № 526 — 125171, Ленинградское шоссе, д. 8/2, стр.1Б
 Школа надомного обучения № 542 — 119602, Покрышкина улица, д. 9
 Школа надомного обучения № 1673 «Поддержка» — 123458, Таллинская улица, д. 3/2
 Школа надомного обучения № 1975 — 119634, Шолохова улица, д. 9, к.3 (присоединена к ГБОУ СОШ № 1467 в сентябре 2013 года)

Школы, реализующие пилотный проект «Электронная Образовательная Среда» 
В сентябре 2014 года в рамках проекта «Электронная Образовательная Среда» в нескольких московских школах была внедрена система обучения с использованием электронных учебников.

Данный проект инициирован мэром Москвы Сергеем Собяниным и является пилотным.
Обучение по электронным учебникам ведётся только в трёх параллелях по трём предметам: в 5 классах по биологии, в 7 классах по истории и в 8 классах по химии.
Школы, в которых обучение ведётся по электронным учебникам:
 Школа № 1995
 Школа № 962
 Школа № 1194
 Школа № 507
 Школа № 1747
 Школа № 1560

Государственные автономные общеобразовательные учреждения 
 Школа № 1306 «Школа молодых политиков» — Мичуринский проспект, д. 15, корп. 2

Частные общеобразовательные учреждения 
 Московский лицей «Ступени» — Скорняжный переулок, д. 3, стр. 2

Государственные автономные профессиональные образовательные учреждения 
 Московский государственный образовательный комплекс — ул. Вишнёвая, д. 5
 Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина — ул. Полбина, д. 72, стр. 1

Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения 
 Западный комплекс непрерывного образования — ул. Гвардейская, д. 15, корп. 2
 Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 — Погонный проезд, д. 5
 Колледж малого бизнеса № 4 — ул. Дубининская, д. 25, стр. 1
 Образовательный комплекс дизайна и технологий — ул. Савельева, д. 5
 Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова — ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 19
 Киноколледж № 40 «Московская международная киношкола» — ул. Шаболовка, д. 44

Именованные лицеи 
 Лицей НИУ ВШЭ — Большой Харитоньевский переулок, д. 4
 Гуманитарный лицей при Международном университете бизнеса и управления — 129594, 5-й пр-д Марьиной Рощи, д. 15а
 Лицей «Авогадро» — 119831, ул. М. Пироговская, д. 1
 Лицей «Возрождение» — 123060, ул. Рогова, д. 9, к. 2
 Лицей «Камелия +» — 107564, Погонный пр., д. 1, к. 10а
 Лицей «Столичный» — 113162, ул. Хавская, д. 5
 Лицей «Эверест» — 127411, ул. Икшинская, д. 12
 Лицей Международного университета (в Москве) — 125040, Ленинградский пр-кт, д. 17
 Московский академический художественный лицей
 Православный лицей духовной культуры во имя преподобного Серафима Саровского — 105043, ул. 3-я Парковая, д. 34, стр. 1

Примечания

Литература 
 

 
Школы
Москва